

Geografia
Stati Uniti d'America
 Contea di Searcy, in inglese Searcy County – contea dell'Arkansas
 Searcy – capoluogo della Contea di White, Arkansas

Persone
 Da'Norris Searcy (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Devin Searcy (1989) – cestista statunitense
 Ed Searcy, propr. Edwin Searcy (1952) – ex cestista statunitense
 Leon Searcy (1969) – ex giocatore di football americano statunitense
 Nick Searcy (1959) – attore statunitense